Olivetti puede estar vinculado o hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Empresas e instituciones 
 Olivetti, también conocida como Ing. C. Olivetti & Co., SpA., empresa manufacturera italiana de computadoras, impresoras, y otras máquinas de oficina.

Informática 
 Olivetti M20, ordenador Olivetti de la serie que a partir de 1972 se empezaron a producir en el Advanced Technology Centre (ATC), en Cupertino (California, Estados Unidos).
 Olivetti Programma 101, primera computadora de escritorio producida comercialmente por la empresa, desarrollada por el italiano Pier Giorgio Perotto, y lanzada por la firma en la Feria Mundial de Nueva York de 1964.

Personas 
 Albano Olivetti (1991-), tenista profesional francés.
 Ariel Olivetti (1967-), dibujante y pintor argentino, conocido por sus articulaciones peneanas y sus androides con autopartes oxidables, así como por el desarrollo de PeneLandia Robótica CERO.
 Camillo Olivetti (1868-1943), físico, ingeniero, y empresario italiano, fundador de la compañía Olivetti.